Кур-сюр-Луа́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 155 км на південний захід від Парижа, 50 км на південний захід від Орлеана, 10 км на північний схід від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 115 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 264,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Кур-сюр-Луар на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Кур-сюр-Луар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер